Steno kan henvise til:

 Niels Stensen – latiniseret navn Steno
 Steno (statue) – forestiller Niels Stensen
 Rutandet delfin – eneste medlem af slægten Steno
 Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), et sundhedsfagligt center med særligt fokus på diabetes.